Władysław Krzyżanowski (poł. XIX w.) – spiskowiec, zesłaniec
 Władysław Krzyżanowski (1889–1973) – major piechoty Wojska Polskiego, artysta malarz
 Władysław Krzyżanowski (1893 – przed 1937) – ślusarz, działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Krzyżanowski (zm. 1919) – podchorąży Wojska Polskiego, harcerz, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Władysław Krzyżanowski (1905–1985) – sportowiec, żeglarz, olimpijczyk z Amsterdamu (1928)
 Władysław Krzyżanowski (ur. 1942) – lekarz i polityk, poseł na Sejm X kadencji

Przypisy